Bernhard Lucas Emmanuel, princ Oranžsko-Nasavský, van Vollenhoven (*25. prosince 1969) je druhým synem nizozemské princezny Margriet a Pietera van Vollenhovena. Před nástupem svého bratrance Viléma Alexandra na trůn byl členem nizozemského královského rodu a jedenáctým v řadě nástupnictví na nizozemský trůn. S nástupem Viléma Alexandra na trůn však již není členem nizozemského královského rodu už není v přímé linii následnictví na nizozemský trůn. Stále je však členem nizozemské královské rodiny.

Mládí a vzdělání 
Princ Bernhard se narodil 25. prosince 1969 v Nijmegenu v Nizozemsku. Je druhým dítětem princezny Margriet a Pietera van Vollenhovena. Má tři bratry: princ Maurits, Pieter-Christiaan a Floris.

Jeho rodina žila v Apeldoornu po celé jeho dětství. V roce 1975 se přestěhovala do domu Het Loo. Své základní i střední vzdělání získal v Apeldoornu.

Ekonomii vystudoval v roce 1988 na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, D.C. Následně v roce 1989 odešel na Univerzitu v Groningenu v Nizozemsku, kde studoval marketing a průzkum trhu. V roce 1995 získal na této univerzitě titul doctorandus (ekvivalent k Master of Science).

Podnikání 
Princ Bernard je samostatně výdělečně činný podnikatel.

Ritzen Koeriers 
V roce 1991 založil se třemi spolužáky společnost Ritzen Koeriers. V roce 2002 byl název Ritzen Koeriers změněn na Logistieke Meesters, ale v té době již princ Bernhard nebyl do podnikání zapojen.

Chapman Andretti Partners 
V roce 2015 založil s Menno de Jongem společnost Chapman Andretti Partners, pojmenovanou po Colinovi Chapmanovi a Mariovi Andrettim, kteří však ke společnosti nemají žádné osobní vazby. V roce 2016 společnost koupil Circuit Park Zandvoort v Zandvoortu. Circuit Park Zandvoort měl podle plánu v roce 2020 hostit Grand Prix Nizozemska, ale kvůli COVID-19 byla akce odložena na rok 2021.

Manželství a rodina 

Při studiu v Groningenu se princ Bernhard setkal s Annette Sekrèveovou (*18. dubna 1972). Pár oznámil zasnoubení 11. března 2000. Vzali se v červenci roku 2000. Civilní obřad se konal 6. července 2000 ve Spiegelzaalu v Utrechtu a vedla ho starostka Utrechtu Annie Brouwerová-Korfová. Manželství bylo požehnáno o dva dny později, 8. července 2000, Dr. Annou van der Meidenovou v katedrále svatého Martina v Utrechtu.Princ Bernhard a princezna Annette mají tři děti: Isabella Lily Juliana (*2002), Samuel Bernhard Louis (*2004) a Benjamin Pieter Floris (*2008). Podle královského výnosu ze dne 5. července 2000 bylo dětem přiděleno příjmení van Vollenhoven. Nedostaly však tituly. Princ Bernhard a jeho rodina žijí v Amsterdamu.

Po oznámení plánované abdikace královny Beatrix, která se konala dne 30. dubna 2013, bylo také oznámeno, že po abdikaci již nebudou mít děti princezny Margriet a Pietera van Vollenhovena nárok na trůn. Také přestali být členy královského rodu. Stále je však členem širší královské rodiny, ale oficiálních povinností se účastní jen zřídka.

Zdraví 
Princi Bernhardovi byla v roce 2000 diagnostikována Crohnova choroba.

V roce 2013 mu byl diagnostikován Non-Hodgkinův lymfom, kvůli kterému byl měsíc na jednotce intenzivní péče. Po uzdravení vytvořil nadaci Lymph&Co, která na výzkum lymfomu vynaložila přes 2 miliony eur.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Princ Bernhard na webových stránkách nizozemského královského rodu

Muži
Narození v roce 1969
Žijící lidé
Oranžsko-nasavská dynastie
Absolventi Georgetownské univerzity
Oranžsko-nasavští princové